Fathalla puede referirse a:

 Ahmad Amin Fathalla, diplomático egipcio.
 Mahmoud Fathalla, futbolista egipcio.
 Mahmoud Fathalla, luchador egipcio.